Lake Saint Catherine ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Lake Saint Catherine (Louisiana)
 Lake Saint Catherine (Vermont)